Чапаево — посёлок в Абатском районе Тюменской области России. Входит в состав Ленинского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в юго-восточной части Тюменской области, в лесостепной зоне, в пределах Ишимской равнины, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к югу от села Абатское, административного центра района. Абсолютная высота — 129 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 62 %, немцы — 31 % из 71 чел.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из одной улицы (ул. Степная).

Примечания 

Населённые пункты Абатского района